The Love Thief – cortometraggio del 1914 diretto da Charley Chase (non accreditato)
The Love Thief – film del 1916 diretto da Richard Stanton
The Love Thief – film del 1926 diretto da John McDermott